Sexor — альбом исполнителя Tiga, выпущенный в 2006 году. Получил награду «Dance Recording of the Year 2007» от Juno Award.

Список композиций 
Последний трек включает в себя композицию «Sir Sir Sir». «Brothers» останавливается на 5:04, потом следует две минуты тишины. «Sir, Sir, Sir» начинается на 7:02.
 «Welcome to Planet Sexor» — 0:52
 «(Far from) Home» — 2:43
 «You Gonna Want Me» (Altern-8 cover) — 3:59
 «High School/Jamaican Boa» — 3:13
 «Louder Than a Bomb» — 3:16
 «Pleasure from the Bass» — 3:52
 «Who’s That» — 1:14
 «Down in It» (Nine Inch Nails cover)- 3:30
 «The Ballad of Sexor» — 3:24
 «Good as Gold» — 7:40
 «(Far from) Home the Speed of Sexor Reprise» — 4:34
 «Burning Down the House» (Talking Heads cover)- 4:05
 «3 Weeks» — 4:18
 «Brothers/Sir Sir Sir» — 8:39

Чарты

Примечания 

Альбомы Tiga
Дебютные альбомы 2006 года